Viral puede referirse a:
 Lo referido a un virus biológico.
 Lo referido a un virus informático.
 Lo referido a un meme, unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro que suele propagarse como los virus.
Fenómeno viral, un fenómeno de rápida difusión.
 Marketing viral, técnicas de marketing que intentan explotar medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca".
 Video viral, una grabación que ha sido ampliamente difundida a través de Internet u otros medios electrónicos.
 Viral, película de 2013 dirigida por Lucas Figueroa.
 Viral, película estadounidense de 2016.
 Viral, programa de televisión chileno.
 Viral, serie de televisión argentina.

Enlaces externos